Mangabeiras, un quartiere di Belo Horizonte, capoluogo dello stato brasiliano di Minas Gerais
Mangabeiras, un quartiere di Maceió, capoluogo dello stato brasiliano di Alagoas